Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Schleedorf enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Schleedorf.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Schleedorf
!